Боровки — топоним.

Беларусь 
 Боровки — микрорайон «Юго-Запад» в Барановичах.
 Боровки — деревня в Поставском районе Витебской области.

Россия 
 Боровки — село в Новооскольском районе Белгородской области.
 Боровки — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области.
 Боровки — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Боровки — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Боровки — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Боровки — деревня в городском округе Сухой Лог Свердловской области.

См. также 
 Боровка